Fioretti College 
 Teylingen College